Олорис ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тафалья.  Население — 194 человека (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 24 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Наварры
Муниципалитеты Наварры